Jméno a příjmení Fuad Alijev se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Fuad Alijev (* 1983) — zápasník-klasik
Fuad Alijev (* 1992) — zápasník-klasik